Hayne är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur P. Hayne (1788–1867), amerikansk politiker
 Friedrich Gottlob Hayne (1763–1832), tysk botaniker
 Paul Hamilton Hayne (1830–1886), amerikansk poet
 Robert Y. Hayne (1791–1839), amerikansk politiker

Se även 
 Mount Hayne

Engelska efternamn